Lepanto ist ein Brandy aus dem Hause González Byass und wird komplett aus Palomino-Trauben gewonnen. Er muss mindestens 15 Jahre reifen.

Der Name erinnert an die berühmte Seeschlacht von Lepanto (1571).

Essen und Trinken (Spanien)
Spirituosenmarke